PRE est un sigle qui désigne :
 Parti du renouveau et de l'équité, un parti politique marocain ;
 Parti roldosiste équatorien, un parti politique équatorien ;
 Pétrolier ravitailleur d'escale, un type de navire cargo ;
 Pure race espagnole, une race de chevaux de selle.

Voir aussi 
 Pre, un groupe de noise rock britannique.
 <pre>...</pre> balise HTML du texte préformaté.